Олег Константинович Белов (5 июня 1969, Куйбышев, РСФСР, СССР) — советский и российский театральный актёр, педагог, заслуженный артист России (2002). Народный артист Самарской области (2014).

Биография 
Олег Белов родился 5 июня 1969 года в Куйбышеве. 

Окончил театральное отделение Куйбышевского музыкального училища (педагоги - Монастырский П.Л, Свиридов О.М, Шевченко Н.Н) в 1989 году. В 1992 году вошёл в труппу Самарского академического тетра драмы имени М. Горького, где в течение 20 лет был одним из основных артистов.

В 2010 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. 

В 2012 году перенес обширный инсульт и был парализован на левую сторону тела. После лечения и реабилитации в 2014 году Олег Белов вернулся на сцену Самарского театра драмы с моноспектаклем по мотивам произведения Саши Соколова «Школа для дураков», где сыграл ученика, страдающего от раздвоения личности и нелинейного восприятия времени.

Находясь на реабилитации, в 2012 году Олег Белов, вместе со своей супругой Галиной Колесник организовали для пациентов Самарской психиатрической больницы группу арт-реабилитации, которая впоследствии стала инклюзивной театральной студией «Счастливый случай», призванной помочь в реабилитации пациентам больницы, а также сформировать у населения эмоциональное принятие людей с проблемами психического здоровья.

Награды и премии 
 Заслуженный артист России (2001).
 Народный артист Самарской области (2014).
 Медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» (2021) — за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, большой вклад в дело защиты прав и свобод уязвимых категорий граждан.

Театр

Роли 
 Самарский театр драмы имени М. Горького

 1993 — «Поздняя любовь» А.Островский — Дормедонт (реж. Д. Николаев)
 1993 — «Белоснежка и семь гномов» О.Табаков, Л.Устинов — Четверг (реж. В.Курочкин)
 1995 — «Женитьба» Н.Гоголь — Анучкин (реж. П.Монастырский)
 1995 — «Васса» М.Горький — Павел (реж. П Монастырский)
 1995 — «Правда - хорошо, а счастье лучше» А.Островский — Мухояров (реж. М. Карпушкин)
 1996 — «Человек, зверь и добродетель» Л.Пиранделло — Паолино (реж. В.Гвоздков)
 1997 — «Чужой хлеб» И.Тургенев — Карпачев, Камердинер (реж. А.Андреев)
 1997 — «Царевна-лягушка» С.Грицай, А.Левит — Скоморох (реж. С.Грицай)
 1998 — «Розенкранц и Гильдернстерн мертвы» Т.Стоппард — Гамлет, Гильдернстерн (реж.А.Андреев)
 1999 — «Весь шекспир за один вечер» Лонг,Сингер,Боргессон — Артист (реж. А.Проса)
 2000 — «Чудаки» М.Горький — Потехин (реж. П.Шерешевский)
 2001 — «Вестсайдская история» Л.Бернстайн — Рифф (реж. Д.Черняков)
 2001 — «До третьих петухов» В.Шукшин (моноспектакль, реж. О.Скивко)
 2002 — «Доходное место» А.Островский — Половой (реж. В.Фильштинский)
 2002 — «Ladies’ Night» Ж.Коллар — Тедди (реж. П.Ланди)
 2002 — «Стойкий оловянный солдатик» Н.Денисов — Заводной соловей (реж. А.Михайлов)
 2002 — «Академия смеха» К.Митани — Цубаки (реж. В.Гвоздков)
 2003 — «Номер 13» Р.Куни — Половой Джордж Пигден (реж. В.Гвоздков)
 2003 — «Звуки Музыки» Х.Линдсей, Р.Круз — Господин Зеллер (реж. В.Гвоздков)
 2004 — «Амадеус» П.Шеффер — Моцарт (реж. В.Гришко)
 2005 — «Особо любящий таксист» Р.Куни — Джон Смит (реж. В.Гвоздков)
 2005 — «Ladies’ Night» Ж.Коллар — Джерри (реж. П.Ланди)
 2005 — «Слай Фокс, или Хитрый лис» Л.Гелбарт — Эйбл (реж. У.Шоен)
 2007 — «Ромео и Джульетта» В.Шекспир — Эскал (реж. В.Фильштинский)
 2007 — «Смешные деньги» Р.Куни — Генри Перкинс (реж. В.Гвоздков)
 2007 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.Бомарше — Антонио (реж. В.Гришко)
 2008 — «Панночка» Н.Садур — Спирид, козак средних лет (реж. Л.Стукалов)
 2008 — «Лес» А.Островский — Аркадий Счастливцев (реж. А.Кузин)
 2008 — «Полковник птица» Х.Бойчев — Доктор (реж. В.Гвоздков)
 2009 — «Алые паруса» А.Грин — Летика (реж.Р.Банионис)
 2009 — «Шесть персонажей в поисках автора» Л.Пиранделло — Яша (реж. А.Джурджа)
 2011 — «Дон Жуан» А.Морфов — Дон Луис (реж. В.Гвоздков)
 2011 — «Дон Жуан» А.Морфов — Нищий (реж. В.Гвоздков)
 2012 — «Август. Графство Осэйдж» Т.Леттс — Шериф Дион Гилбо (реж. В.Гвоздков)
 2012 — «Невероятные приключения Юли и Наташи» Г.Греков — Михаил Ефимович Столяров-Фельдман (реж. Г.Греков)
 2012 — «О мышах и людях» Д.Стейнбек — Кенди (реж. В. Гвоздков)
 2014 — «Опавшие листья» И.Бунин — Он (реж. В.Кулагин)
 2014 — «Пришли те, кто пришли» А.Соколов — Мальчик (реж. Ю.Васильев)
 2017 — «Странная миссис Сэвидж» Д.Патрик — Алекс (реж. А.Кузин)
 2019 — «Я верю!» Г.Греков (моноспектакль, реж. Г.Греков)

 СамАрт
 1997 — «Бумбараш» Е.Митько, Ю.Михайлов, В.Дашкевич — Яшка (реж. А.Шапиро)
 2001 — «Мамаша Кураж» Б.Брехт — Эйлиф (реж. А.Шапиро)
 2004 — «Очень простая история» М.Ладо (реж. А.Кузин)

 Геленджикский муниципальный драматический театр «Торикос»
 2021 — «Я верю!» Г.Греков (моноспектакль, реж. Г.Греков)
 2021 — «Вокруг да около» Ф.Абрамов (моноспектакль, реж. Т.Эсадзе)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького